Pinaud ist der Familienname folgender Personen:

 Gauthier Pinaud (* 1988), französischer Fußballspieler
 José María Pinaud (1885–1948), Politiker und Zeitungsverleger in Costa Rica
 Jules Pinaud (18??–19??), französischer Kunstturner
 Pierre Pinaud (* 1969), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor